Dit artikel geeft een overzicht van FC Barcelona in het seizoen 1995/96, het laatste seizoen waarin Johan Cruijff aan het hoofd stond van de Catalaanse club.

Trainerswissel en transfers
Trainer Johan Cruijff liet in de zomer van 1995 sterkhouders als Ronald Koeman, Romário, Txiki Begiristain en Christo Stoitsjkov vertrekken en haalde in ruil onder meer Luís Figo en Gheorghe Popescu naar Camp Nou.

Het transferbeleid van Cruijff kwam al snel onder vuur te liggen. Voorzitter Josep Lluís Núñez bekritiseerde het verlies aan kwaliteit en het feit dat Cruijff in de selectie wel ruimte vond voor zijn zoon Jordi en schoonzoon Jesús Angoy. Cruijffs slechte relatie met Núñez en diens vicevoorzitter Joan Gaspart bereikte een dieptepunt toen bleek dat de club met de Engelse trainer Bobby Robson had onderhandeld. Op 18 mei 1996, toen Cruijff via een krantenartikel het nieuws over Robson vernam, barstte de bom en kwam er een einde aan de samenwerking met Barcelona. Zijn assistent Carles Rexach nam tijdelijk de sportieve leiding over, wat door Cruijff niet op prijs werd gesteld.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Barcelona in het seizoen 1995-1996 deelnam.

Uitrustingen
Sportmerk: Kappa

Transfers

Zomer

Primera División

Eindstand

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Copa del Rey

Wedstrijden

Finale

Statistieken 
De speler met de meeste wedstrijden is in het groen aangeduid, de speler met de meeste doelpunten in het geel.

Individuele prijzen

Afbeeldingen

1995
Barcelona